Ghaibach ist ein Gewässername:

 Ghaibach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Krebsbach, zum Katzenbach, zum Neckar) in Bodelshausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Ghaibach (Schollentobel), linker Hauptstrang-Oberlauf des Bachs aus dem Schollentobel (zur Steinach, zum Neckar in Nürtingen) bis Frickenhausen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gaibach